CHIEF, Vlaams tijdschrift over computerspellen en digitale lifestyle
 Chief (band), een Amerikaanse poprockband
 Chief (Eric Church), muziekalbum van Eric Church uit 2911
 Een Engels woord voor 'chef' of 'hoofd', onder meer
 Chief (opperhoofd)
 Het hoofd van een Schotse clan
 The Chief (1933), Amerikaanse film uit 1933.
 The Chief (televisieserie), Britse politieserie tussen 1990 en 1995.
 The Chief (trein), trein tussen Chicago en Californië, actief tussen 1926 en 1968.